Жан Огюст Буатё (, , , Франция — , , Франция) — французский пловец, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки (1952) на дистанции 400 м вольным стилем. Первый француз, ставший олимпийским чемпионом по плаванию и остававшийся единственным вплоть до 2004 года.

Его мать, Бьенна Пеллегри (), была пловчихой и выступала в составе французской эстафеты 4×100 метров вольным стилем на Олимпийских играх 1924 и 1928 годов. Дядя спортсмена, Сальватор Пеллегри (), также был пловцом и участвовал в Олимпийских играх 1924 года.

Буатё выиграл золото на летних Играх в Хельсинки (1952) на дистанции 400 м вольным стилем (4:30,7, олимпийский рекорд) и бронзу в эстафете 4×200 м вольным стилем. После финиша в «золотом заплыве» отец пловца бросился в воду, чтобы обнять победителя. И это могло стоить пловцу медали, поскольку не все его соперники ещё закончили заплыв. В финале Жан опередил на 0,6 сек американца Форда Конно и на 4,5 сек шведа Пер-Олофа Эстранда. Выступал на Олимпийских играх 1956 и 1960 годов, но до медалей не добирался.

6-кратный победитель Средиземноморских игр, 4-кратный вице-чемпион Европы, многократный чемпион Франции.

За свою карьеру установил один мировой (в составе эстафеты), шесть европейских рекордов, а также несколько рекордов Франции.

В 1982 году был включён в Зал славы мирового плавания.

Умер 11 апреля 2010 года в возрасте 76 лет после того, как упал с дерева в собственном саду.

Примечания

Ссылки 
 
 Jean Boiteux n’est plus — L’Equipe, 12 апреля 2010

Пловцы Франции
Олимпийские чемпионы от Франции
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1952 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания